Atzesberg ist der Name folgender Orte:

 Atzesberg, Gemeinde im Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Atzesberg (Gemeinde Altenfelden), Ortschaft in der Marktgemeinde Altenfelden, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Atzesberg (Gemeinde Lembach), Ortsteil der Marktgemeinde Lembach im Mühlkreis, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Atzesberg (Waldkirchen), Ortsteil der Stadt Waldkirchen, Bayern

Siehe auch:
 Atzelsberg
 Atzelsdorf